A magyar férfi vízilabdakupa 1991-1992-es kiírását (szponzorált nevén: Gép-Fa magyar kupa) a Vasas nyerte, amely címvédő Újpest csapatát verte meg a döntőben. A győztes a kupagyőztesek Európa-kupájában indulhatott.

Eredmények

Selejtezők

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

A Vasas győztes csapatának tagjai: Földi László, Kárász Zénó, Konrád János, Kósz Zoltán, Krnács Zsolt, Kuncz László, Liebhauser József, Matusek Gyula, Martinovics György, Méhes Jenő, Németh Zsolt, Tóth Frank, Tóth László, edző: Csapó Gábor

Források

Magyar férfi vízilabdakupa
1991 a vízilabdában
1992 a vízilabdában